Gauweiler ist der Nachname von
 Helmut Gauweiler († 1965), deutscher Schriftsteller
 Otto Gauweiler (1910–1969), deutscher Jurist, Vater von Peter Gauweiler
 Peter Gauweiler (* 1949), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CSU)
 Karl Theobald Gauweiler (1909–1942), deutscher NS-Funktionär